Улица Федю́нинского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Федюнинского — улица в Гомеле.

Россия 
 Улица Федюнинского — улица в Брянске.
 Улица Федюнинского — улица в Волхове.
 Улица Федюнинского — улица в Ивангороде.
 Улица Федюнинского — улица в Карачеве.
 Улица Федюнинского — улица в Ломоносове (Санкт-Петербург).
 Улица Федюнинского — улица в Тюмени.